Das Juniorinneneinzel der US Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Claudia Casabianca.

Hauptrunde

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
1978